Inugami – pies demon z japońskich legend
 Inugami – film z 2001 roku w reżyserii Masato Harady
 Inugami – manga Masayo Hokazono
 Inugami – postać w anime "Gugure! Kokkuri-san"